Marge (1904–1983) Marjorie Henderson Buell, amerikai képregényrajzoló
 Marge (1986) Batta Zsuzsanna, magyar énekesnő